Ижаке́вич () — украинская фамилия. Известные носители:

  (1919—2003) — украинский лингвист.
 Ижакевич, Иван Сидорович (1864—1962) — украинский художник, писатель.
  (1909—1975) — украинский химик.